Niemcy:
 Rumbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südwestpfalz
 Rumbach – rzeka, dopływ Ruhry
 Rumbach – rzeka, dopływ Sauer